Ioachim este un nume de familie sau prenume masculin
.

Origine 
Numele este de origine ebraică. Este atestat în Vechiul Testament sub forma Eljakim, ceea ce înseamnă "El(ohim) va ridica", "Dumnezeu ridică". Răspândirea numelui a avut loc în spațiul creștin cu referire la Sfântul Ioachim.

Variante 
 daneză: Achim, Akim, Joacim, Joakim, Jochum, Jock, Jockum, Jokum, Kim, Kimm, Kimmy, Kimo
 engleză: Joe
 finlandeză: Aki, Akim, Akima, Jaakkima, Joakim, Kim, Kimi, Kimmo
 franceză: Joachim
 germană: Joachim, Achim, Jochen, Jochim, Kim
 italiană: Gioacchino
 maghiară: Joakim
 neerlandeză: Jochem, Jochum, Joggem, Joggum
 norvegiană: Akim, Akkim, Joacim, Joakim, Jochum, Jocum, Jokum, Kim
 portugheză: Joaquim 
 spaniolă: Joaquín 
 suedeză: Joacim, Joakim, Jocke, Jockum, Kim

Personalități 
 Ioachim, rege în Iuda
 Gioacchino Rossini, compozitor
 Ioachim Botez, scriitor
 Ioachim Miloia, istoric
 Joachim von Ribbentrop, diplomat nazist
 Joachim Löw, antrenor de fotbal
 Sfântul Ioachim, este în tradiția creștină tatăl Fecioarei Maria.

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine